Riječ kapetan (tal. capitano < kasnolat. capitaneus, prema lat. caput: glava) ima više značenja:

 u kopnenoj vojsci: stotnik, satnik, zapovjednik vojne postrojbe od 100 vojnika; vojni zapovjednik postrojbe ili područja
 u ratnoj mornarici: kapetan fregate, kapetan korvete, kapetan bojnog broda
 u trgovačkoj mornarici: pomorski časnik koji zapovijeda brodom
 u pomorskom prometu: upravitelj luke
 u zrakoplovstvu (ratnom i prijevozničkom): zapovjednik zrakoplova
 u športu: predvodnik, vođa momčadi 
 povijesno:
 u Trojednici ban je nosio naslov "vrhovnog kapetana" te postavljao potkapetane, kasnije se izjednačio s naslovom vojvode; zapovjednik ili namjesnik grada (npr. pazinski, senjski)
 u Mletačkoj Republici: visoki dostojanstvenik
 uskočki kapetan - zapovjednik i predvodnik uskoka
 u brojnim državama naziv za vrhovnog zapovjednika (vojskovođu)

Vidi i: 
 Kapetan (šport)
 Kapetan (vojska)
 Kapetanija

Izvori 
 kapètān Hrvatski jezični portal: hjp.znanje.hr (pristupljeno 2. lipnja 2018.)
 kapetan LZMK Proleksis enciklopedija: proleksis.lzmk.hr, 22. lipnja 2012. (pristupljeno 2. lipnja 2018.)
 kapetan LZMK Hrvatska enciklopedija: enciklopedija.hr (pristupljeno 2. lipnja 2018.)

Titule
Zanimanja
Vojni činovi i titule